Masontown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Masontown (Pennsylvania)
Masontown (West Virginia)